Фредерик Джон «Фред» Кингсбери, IV (, ) — американский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне (1948).

Как гребец с командой Йельского университета выиграл национальный чемпионат США, а затем в составе четвёрки распашной без рулевого — бронзовую медаль на Олимпийских играх (1948) в Лондоне с командным результатом 6:47,7.

В 1950 году окончил Йельский университет со степенью в области машиностроения, в конце 1960-х годах получил докторскую степень в области электротехники. После окончания колледжа до выхода на пенсию в 65 лет работал в Военно-морской подводной акустической лаборатории в Нью-Лондоне, которая позже была преобразована в морской подводный центр Systems, ведущий отдел гидролокации. Также был членом комиссии Гилфорда по планированию и зонированию и комиссии аналогичной комиссии Sachem’s Head Association.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1948 года
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Йельского университета